Robert Smith est un nom très courant dans les pays de langue anglaise.

En politique américaine 
Robert Smith (1757–1842),  d'État des États-Unis d'Amérique
Robert Smith (1802–1867), représentant de l'Illinois dans les années 1840.
Bob Smith (1947-), sénateur néo-jersiais.
Robert B. Smith, ancien maire de Newport News, en Virginie.
 Robert Barnwell Smith (1800–1876), représentant et sénateur américain de la Caroline du Sud
 Robert C. Smith (1941-), dit Bob Smith, ancien sénateur républicain du New Hampshire 
 Robert Freeman Smith (1931-), représentant américain de l'Oregon
 Robert J. Smith de l'Utah, candidat à la présidentielle américaine de 1992 pour le Parti Américain.
 Robert J. Smith II (1963-), membre de l'Assemblée d'État du New Jersey.
 Robert S. Smith (1944-), juge membre de cour d'appel de l'État de New York.

En politique canadienne 
 Robert Smith (1819-1900), député de Peel à la Chambre des communes du Canada en 1872.
 Robert Smith, membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1871 à 1878
 Robert Smith (1858–1942), député à la Chambre des communes du Canada pour Stormont.
 Robert Knowlton Smith, député à la Chambre des communes du Canada pour Cumberland.

Ailleurs en politique 
 Robert Smith (1752-1838), banquier et homme politique britannique
 Robert Smith (1957-), homme politique libéral démocrate de l'Écosse
 Robert Dixon-Smith, baron Dixon-Smith (1934-), agriculteur et homme politique britannique
 Robert Haldane Smith (né en 1944), homme politique britannique.

En musique 
 Robert Smith (1959 -), chanteur et guitariste du groupe The Cure
 Robert Smith, producteur musical
 Robert W. Smith (1958 -), compositeur
 Robert W. Smith (1951-), batteur du Jack Fox Band
 Rob Smith (1982 -), musicien populaire de l'Irlande.

En radiodiffusion 
 Robert Smith (BBC), gouverneur de la BBC
 Robert Weston Smith (1939–1995), disc-jockey, connu par son pseudonyme Wolfman Jack 
 Buffalo Bob Smith (1917–1998), animateur de la série télévisée Howdy Doody 
 Robert Smith, journaliste pour NPR

Dans le monde du sport 
 Bob Smith (1895-1987), un lanceur de baseball
 Bob Smith (1907-2003), un lanceur gaucher de baseball
 Bob Smith (1931-), un lanceur droitier de baseball
 Bobby Smith (1934-), un voltigeur au baseball
 Bobby Smith (1974-), un joueur de baseball
 Robert Smith, (1955-), un joueur de basket-ball américain
 Bob Smith (-), un boxeur
 Bob Smith (-), un éleveur équestre
 Bobby Smith, (1933-2010), un joueur de football
 Robert Smith (-), un demi à l'attaque des Vikings du Minnesota
 Bob Smith (1946-), joueur de hockey sur glace canadien
 Bobby Smith (1958-), un joueur canadien de hockey sur glace
 Robert Smith, (1870-1904), un joueur de rugby à XV international irlandais
 Robert Smith, (1908-1958), un joueur de rugby à XV international écossais

Autres 
 Bob Smith (1879–1950), fondateur d'Alcooliques anonymes
 Robert Smith (1912-2001), acteur américain
 Robert Smith (1689–1768), mathématicien britannique
 Robert Smith (1873-1900), botaniste écossais. 
 Robert Smith, soldat américain qui se distingua lors des guerres indiennes et qui reçut la médaille d'honneur. 
 Robert Smith (1732–1801), évêque épiscopalien
 Robert Smith, architecte américain qui dessina les plans de Nassau Hall à Princeton, au New Jersey, et de Carpenters' Hall à Philadelphie, en Pennsylvanie.
 Robert Angus Smith (1817-1884), un chimiste britannique,
 Robert E. Smith (c. 1918–c. 2004), pilote américain dans la RAF et la USAF
 Robert E. Smith (1910–?), typographe qui créa les fontes de caractères Brush Script et Park Avenue.
 Robert J. Smith, anthropologue
 Sir Robert Murdoch Smith (1835-1900), archéologue britannique,
 Robert Paul Smith (1915–1977), écrivain américain
 Robert Thomas Smith (1949 -), théologien et homme d'Église